Fiolka ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Fiolka (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Daniel Fiolka (* um 1965), deutscher Opern- und Operettensänger
 Gerhard Fiolka (* 1975), Schweizer Rechtswissenschaftler